Millennium Mann steht für:

 Millennium-Mann, ausgestorbene Gattung der Menschenaffen, siehe Orrorin
 Millennium Mann (Fernsehserie), fünfteilige deutsche Fernsehserie (2001–2003)